Danie Visser en Laurie Warder wonnen de dubbelspeltitel door in de finale te winnen van het duo John Fitzgerald en Anders Järryd met 6-4, 6-3, 6-4

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1993